Touch and Go bezeichnet
 das Landen eines Flugzeuges mit Aufsetzen der Räder und anschließendem Durchstarten ohne Stillstand, siehe Touch-and-Go
 ein Plattenlabel, siehe Touch and Go Records
 ein Film aus dem Jahr 1986, siehe Touch and Go (Film)
 eine britische Band, siehe Touch and Go (Band)
 ein namibischer Fußballverein, siehe Touch & Go FC